Christian Jaccard (1939-), artiste plasticien français ;
 François Jaccard (1799-1838), prêtre, saint et martyr ;
Paul Jaccard (1868-1944), botaniste suisse ;
 Roland Jaccard (1941-2021), psychologue et chroniqueur suisse.

Autres 
 Indice et distance de Jaccard, métriques en statistiques nommées d'après le botaniste Paul Jaccard.